Брати Борисенки — український музичний дует. Учасники: Володимир Борисенко та Олександр Борисенко.

Кар'єра 
У 2009 році тоді ще нікому не відомий дует узяв участь у прослуховуванні в першому сезоні конкурсу «Україна має талант». За якийсь час того самого року вони взяли участь у прослуховуванні відомого музичного конкурсу «Фабрика зірок-3», де мусили змагатися за путівку до фіналу з іще одним учасником. Дует пройшов до наступного етапу конкурсу й у другому ефірі заспівав із відомою українською співачкою Ламою, після чого журі розкритикувало їх та сказало, що один із братів співає краще за іншого. Олександру Борисенко довелося за тиждень доводити, що він вартий участі у проекті. Після цього популярність братів була неймовірна. І, хоча брати не потрапили спочатку до фіналу, за голосуванням глядачів їх повернули до проекту. Фінал «Фабрика зірок-3» відбувся у новорічну ніч. Тоді повідомили результати голосування глядачів, за яким брати посіли 4 місце. Від січня до лютого 2010 року дует узяв участь як фіналіст проекту в гастрольному турі «Фабрика зірок-3».

У березні 2010 року стартував музичний конкурс «Фабрика суперфінал» де брати Борисенки брали участь. Там вони здобули приз глядацьких симпатій і право зняти дебютний кліп. Згодом відбувся тур «Фабрика суперфінал», у якому брати також брали участь.

Після фабрики 
Після закінчення участі у проекті «Фабрика суперфінал» брати підписали контракт із «Новим каналом». За цей час зняли 4 відеокліпи та записали 11 пісень: «Звездный берег», «Пусть я маленького роста» «На милионы одна», у двох із яких авторами слів і музики є самі брати («Она» — Олександр Борисенко, «Небо плачет» — Володимир Борисенко).

Брати Борисенки були ведучими двох програм на Новому каналі: «Teen Time» і «Живчик старт». Також вони дебютували у серіалі «Перерва».

Сингли 
Щоб переглянути інформацію про пісні, потрібно натиснути на кнопку «показати».

Кліпи 
 2010 «Колдовала зима»
 2011 «Любовь с первого взгляда»
 2011 «Я герой»
 2012 «Я ПРОСТО СЧАСТЛИВ»
 2012 «Ну что ты хочешь»
 2013 «Вдвоём»
 2013 «Комета»
 2016 «Ніч, секс і любов»
 2018 « Адреналін»

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Дніпра
Українські музиканти
Учасники української «Фабрики зірок»
Українські попгурти